Jean Renaudie (1925-1981), architecte et urbaniste français ; 
 Paul Renaudie (né en 1980), athlète français, spécialiste du  ;
 Maison Renaudie, immeuble et monument historique français à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

Voir aussi